Щепины - русская фамилия. Известно два княжеских рода, носивших фамилию Щепины, произведённую от прозвища Щепа, которое носил предок рода:
 Щепины-Ростовские - отрасль князей Ростовских, потомки Александра Фёдоровича Ростовского Щепы
 Щепины-Оболенские - отрасль князей Оболенских, потомки Дмитрия Семёновича Оболенского Щепы